Юстас де Вески (; 1169/70—1216, под Барнардом, Дарем, Королевство Англия) — английский аристократ, один из крупных землевладельцев в северных графствах. Участвовал в Третьем крестовом походе, стал одним из руководителей оппозиции во время Первой баронской войны, поставил свою подпись под Великой хартией вольностей.

Биография 
Юстас де Вески был сыном Уильяма де Вески и Бурги де Стутвиль. Он принадлежал к аристократическому роду, представители которого владели землями в северных графствах Англии. Дед Юстаса по отцу, Юстас Фиц-Джон, был одним из крупнейших магнатов в этом регионе в правление короля Генриха I, дед по матери, Роберт III де Стутвиль, занимал должности шерифа Йоркшира, юстициария Нортумберленда и Камберленда при Генрихе II.

Рождение Юстаса в разных источниках датируют 1169 или 1170 годами. После смерти отца в 1184 году де Вески стал наследником обширных семейных владений на севере Англии, но в свои права вступил только в 1190 году, когда стал совершеннолетним и выплатил королю рельеф в 1300 марок. Он принял участие в Третьем крестовом походе. Известно, что в 1194 году в принадлежавшем Юстасу замке Мальтон встретились короли Англии и Шотландии, Ричард Львиное Сердце и Вильгельм I Лев, и в том же году Вески нёс военную службу в Анжу. В 1199 году Юстас поставил свою подпись под договором между новым королём Англии, Джоном Безземельным, и графом Булонским Рено де Даммартеном. В 1200 году он вместе с Роджером де Ласи, Генри де Богуном и рядом других баронов отправился в Шотландию, где потребовал от Вильгельма Льва принести Джону вассальную присягу.

В первые годы правления Джона Безземельного Юстас часто подтверждал королевские документы своей подписью. В 1209 году он был одним из опекунов епископства Даремского и встретил Вильгельма Льва во время его очередного визита в Англию. В 1210 году де Вески участвовал в ирландском походе короля, причём к этому моменту он относился к числу самых активных противников Джона; причины его враждебности остаются неизвестными. Накануне похода в Уэльс в 1212 году Юстаса и ещё одного барона, Роберта Фиц-Уолтера, обвинили в подготовке заговора, целью которого было либо убить короля, либо выдать его валлийцам. Де Вески бежал в Шотландию, а его земли были конфискованы. Однако уже в следующем году Джон Безземельный был вынужден подписать договор с папой римским, одним из условий которого была амнистия для изгнанников. Юстас вернулся на родину; 19 июля 1213 года его владения были официально ему возвращены.

Де Вески был в числе баронов, которые подняли мятеж в 1215 году и заставили короля подписать Великую Хартию вольностей. Его включили в список из двадцати пяти человек, обязанных следить за исполнением условий этого документа. Когда война возобновилась, Юстас был отлучён от церкви (1216 год). Он присоединился к своему шурину, королю Шотландии Александру I, осадившему замок Барнард в Дареме, и под стенами крепости был убит стрелой.

Семья 
Юстас де Вески был женат на Маргарет, внебрачной дочери короля Шотландии Вильгельма Льва. В этом браке родился сын Уильям. Внук Юстаса, ещё один Уильям де Вески, стал первым бароном Вески и претендовал на шотландскую корону во время «Великой тяжбы».

Предки

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Участники Третьего крестового похода
Английские феодальные бароны XII века
Английские феодальные бароны XIII века
Бароны, подписавшие Великую хартию вольностей